Crowell kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert M. Crowell
 Ivan Herrett Crowell

Robotskapade auktorsförkortningar